Лас Манзанас има више значења:

 Лас Манзанас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Манзанас (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Манзанас (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Манзанас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Манзанас (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Манзанас, Сан Рафаел де лас Манзанас (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Манзанас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Манзанас (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Манзанас (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Манзанас, Ла Хоја (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Манзанас (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Манзанас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Манзанас (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику